New World, film sud-coréen sorti en 2013.
 New World, album des Zombies sorti en 1991.
 New World, jeu vidéo.